Brändholmen kan syfta på följande platser:

Finland 

 Brändholmen, Pargas, Åboland, 
 Brändholmen, Raseborg, Nyland, 
 Brändholmen, Ingå, Nyland, 
 Brändholmen, Sjundeå, Nyland, 
 Brändholmen, Kyrkslätt, Nyland, 
 Brändholmen, Helsingfors, Nyland, 
 Brändholmen (vid Västerskog, Sibbo), Nyland, 
 Brändholmen (söder om Löparö, Sibbo), Nyland, 
 Brändholmen, Borgå, Nyland,

Se även
Brändholm
Brändholmarna
Brännholmen
Brännholm
Brantholmen

Robotskapade Finlandförgreningar